Просторівська сільська рада — Запорізька область, Чернігівський район
 Просторівська сільська рада — Луганська область, Білокуракинський район